Jan II van Arkel kan verwijzen naar de volgende Hollandse adellijke personen uit de middeleeuwen:
Jan II van Arkel (±1010-1077), heer van Arkel en Heukelum uit het eerste huis Arkel;
Jan II van Arkel (±1255-1297), heer van Arkel uit het tweede huis Arkel.